Landhockeyturneringen vid olympiska sommarspelen 1960 avgjordes i Rom.

Medaljfördelning

Medaljtabell

Resultat
Turnering innehöll sexton lag i fyra grupper.

Gruppspel

Grupp A

Playoff-match

Grupp B

Playoff-match

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Placeringsmatcher

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om nionde- till elfteplats
Polen nekade till deltagande och blev automatiskt placerade som tolva.

Spel om tretton- till sextondeplats
Danmark nekade till deltagande och blev automatiskt placerade som sexton.

Slutställning

Referenser